Лапиньский () — польская фамилия.

Известные носители:

 Лапиньский, Ежи (1940—2020) — польский актёр.
 Лапиньский, Станислав (1895—1972) — польский актёр и театральный режиссёр.
 Лапиньский, Хенрик (1933—2020) — польский актёр.

См. также 
 Лапинский